Coleman Township ist der Name folgender Townships:

in den Vereinigten Staaten:
 Coleman Township (Kansas)
 Coleman Township (Nebraska)

in Kanada:
 Coleman Township (Ontario)